Brunnsta kan syfta på:

 Brunnsta, Håbo kommun – småort i Håbo kommun
 Brunnsta, Enköpings kommun – by i Enköpings kommun